Bandera kan syfta på:

Djur
 Bandera (djur) – ett släkte av fjärilar

Personer
 Stepan Bandera (1909–1959), en ukrainsk nationalist

Geografi

Argentina 

 Bandera (kommunhuvudort i Argentina, Santiago del Estero),

USA 

 Bandera, Texas, countyhuvudort, Bandera County, 
 Bandera County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar